GSFC est un sigle qui signifie :
 Goddard Space Flight Center (centre de vol spatial Goddard), un centre de recherche de la NASA.

Sigle de 4 caractères